

Toponyme

Australie 
 , banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria

Royaume-Uni 
 Chelsea, un quartier de Londres, dans le Faubourg Royal de Kensington et Chelsea :
 de 1745 à 1784, c'est là que fut produite la Porcelaine de Chelsea ;
 on y trouve l'un des plus anciens jardins botaniques, le Chelsea Physic Garden ;
Chelsea Football Club, un club de football anglais, basé dans le quartier de Fulham.

Canada 
 Chelsea, une municipalité québécoise située dans la région de l'Outaouais ;

États-Unis 
 Chelsea, un quartier à l'ouest de l'île de Manhattan à New York ;
 Chelsea, un chef-lieu de comté de l'État du Vermont ;
 Chelsea, une ville de l’État de l'Alabama ;
 Chelsea, une ville de l'État du Dakota du Sud ;
 Chelsea, une ville du comté de Tama, en Iowa ;
 Chelsea, une ville de l'État du Maine ;
 Chelsea, une ville de l'État du Massachusetts ;
 Chelsea, une ville de l'État de l'Oklahoma.

Prénom
Chelsea est un prénom féminin, porté surtout aux États-Unis.

 Chelsea Charms, modèle, strip-teaseuse et actrice pornographique américaine.
 Chelsea Clinton, fille de Bill Clinton et personnalité américaine.
 Chelsea Kane, actrice américaine.
 Chelsea Nikkel, alias Princess Chelsea, chanteuse néo-zélandaise.
 Chelsea Manning, ancienne analyste militaire de l'armée des États-Unis, condamnée en justice pour avoir collaboré avec le site WikiLeaks.

Autre 
 Chelsea est un groupe de musique pop-rock français des années 1990, fondé par Emmanuel Tellier.
 Chelsea Girl est un album de Nico sorti en octobre 1967.
 Chelsea est un groupe punk de Londres formé à la fin des années 1970.
 Chelsea boot ou bottillon Chelsea.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain